Ли́екоски () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1910) — финский боксёр.
 Лиекоски, Тимо (род. 1942) — финский футбольный тренер.